Rudersdorf (Burgenland), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Burgenland
Rudersdorf (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen

Zie ook
Rüdersdorf bei Berlin, een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg